Вильявьеха (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 6,2 км². Население — 3357 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Web del Club Frontenis la Vilavella
 Web del Balneario de la Vilavella 
 Web de las Fiestas del Barrio de Sant Xotxim de la Vilavella

Муниципалитеты Кастельона